Direct Attached Storage - um digital storage system conectado diretamente a um ou mais computadores sem uso de rede entre eles

Localidades

Das

Desambiguações de siglas

ko:다스